Kristina Mladenovic era la detentrice del titolo, ma quest'anno non fa più parte della categoria Junior.

Elina Svitolina ha battuto in finale Ons Jabeur 6-2, 7-5.

Teste di serie

  Mónica Puig (quarti di finale)
  Karolína Plíšková (primo turno)
  Irina Chromačëva (semifinali)
  Nastja Kolar (terzo turno)
  Tímea Babos (secondo turno)
  Gabriela Dabrowski (primo turno)
  Dar'ja Gavrilova (secondo turno)
  Kristýna Plíšková (primo turno)

  Beatrice Capra (quarti di finale)
  Lauren Davis (terzo turno)
  An-Sophie Mestach (primo turno)
  Tamara Curović (primo turno)
  Ljudmyla Kičenok (terzo turno)
  Verónica Cepede Royg (secondo turno)
  Caroline Garcia (secondo turno)
  Nanuli Pipiya (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 

Open di Francia 2010